KIAA1524 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 905 амінокислот, а молекулярна маса — 102 185.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки